Prinoth peut faire référence à:
 Ernesto Prinoth (1923-1981), pilote automobile italien
 Prinoth, entreprise italienne